

Вицько — гміна в Лемборському повіті Поморського воєводства
 Віцько — село в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства
 Віцько — село в гміні М'єндзиздроє Каменського повіту Західнопоморського воєводства